Вита́лий Серге́евич Форты́гин (род. 22 декабря 1943, Челябинск, РСФСР, СССР) — советский и российский политический деятель, заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов шестого созыва (с 25 сентября 2013 года), председатель Архангельского областного собрания депутатов третьего, четвёртого и пятого созывов.

Член политической партии «Единая Россия». Входит в состав наблюдательного совета Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.

Награды и звания 
 Орден Почёта (16 апреля 2004 года) — за активное участие в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Трудового Красного Знамени (1989)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1999)
Знак отличия «За заслуги перед Архангельской областью» (2018) 
 медали

Примечания

Ссылки 
 Виталий Фортыгин на сайте Архангельского областного Собрания депутатов

Председатели Архангельского областного собрания депутатов
Члены «Единой России»